Cinema
 The Gambler (pel·lícula de 1974), dirigida per Karel Reisz i protagonitzada per James Caan, Paul Sorvino i Lauren Hutton
 The Gambler (pel·lícula de 1997), dirigida per Károly Makk i protagonitzada per Michael Gambon, Jodhi May i Polly Walker
 The Gambler (pel·lícula de 2014), dirigida per Rupert Wyatt i protagonitzada per Mark Wahlberg, John Goodman i Brie Larson